Арза се може односити на:
Арзу, село код Подгорице.
Арзу, рт на улазу у Боку которску.
Арзу, тврђаву на улазу у Боку которску.
 Арза, насеље у општини Тузи у Црној Гори. 
Арза (Удине), насеље у Италији у округу Удине, региону Фурланија-Јулијска крајина.